Алекса Чанг (; род. 5 ноября 1983) — британская писательница, модельер, телеведущая и модель.

Детство 
Родилась в деревне Приветт, Гэмпшир, Англия в семье Филиппа, графического дизайнера, на три четверти китайца и на четверть англичанина, и Джиллиан, домохозяйки английского происхождения. У Алексы есть также два брата, Джейми,Доминик и сестра — Натали. Алекса — самая младшая из четырёх детей.

Училась в местной средней школе, позже обучалась в колледже Питера Симондса в Уинчестере. Так же брала уроки танца. Была принята в Королевский колледж Лондона и Колледж искусств и дизайна в Челси, но в возрасте 16 лет выбрала карьеру модели.

Карьера модели 

Алекса была замечена агентством Storm Models в возрасте 16 лет на Фестивале Рединг и Лидс. Позже Чанг появилась на обложках таких молодёжных журналов, как Elle Girl и CosmoGIRL!, а также участвовала в съёмках реклам таких компаний, как Fanta, Sony Ericsson, Sunsilk, Urban Outfitters и Tampax. Также она снялась в нескольких музыкальных клипах групп The Streets, Westlife, Delta Goodrem, Reuben и Holly Valance, а 2005 году сыграла роль Джейк в реалити-шоу «Shoot Me», которое вещалось на канале Fashion TV.

После четырёх лет работы в модельном бизнесе, разочаровавшись в нём, Алекса решила бросить карьеру модели. Она начала ходить на курсы журналистики. Во время работы моделью у Алексы развилось два комплекса: она стала стесняться своего тела и её самооценка существенно снизилась. Спустя какое-то время, после того, как карьера телеведущей пошла в гору, она решила вернуться на подиум. В 2008 Чанг стала лицом коллекции «Antipodium’s SS 2008».В сентябре 2008 она демонстрировала одежду Вивьен Вествуд на неделе моды в Лондоне. В начале 2009 Чанг стала лицом британского лейбла New Look. В это же время она подписала контракт с агентством, «Select» и в апреле 2009 создала собственную коллекцию одежды «Wren’s Holiday 2009 collection» в сотрудничестве со своей подругой Теннесси Томас.

В июле 2009 Чанг присоединилась к агентству «Next Model» и стала лицом DKNY Jeans. Алекса была также лицом кампании MOGG южнокорейского бренда SS10. В январе 2010 она стала главной моделью Pepe Jeans London SS10.  В январе 2011 года Чанг стала лицом итальянской кампании кроссовок «Superga».

В 2020 году Чанг стала ведущей шоу Next In Fashion.

Личная жизнь 
С 2007 по 2011 год Чанг встречалась с музыкантом Алексом Тёрнером. В интервью 2013 года Чанг заявила, что Тернер остается ее «лучшим другом». С 2015 по 2017 год встречалась с актёром Александром Скарсгардом. С 2019 встречается с музыкантом Орсоном Фраем.

Фильмография 

 Gossip Girl (2012)
 Thrift America (2011)
 NBC’s 2011 Golden Globe Arrivals Special (2011)
 Gonzo for MTV Rocks (2010)
 Frock Me with TK Maxx (2010)
 Channel 4 NME Awards Backstage (2010)
 Autotune the News (2009)
 It’s On with Alexa Chung (2009)
 Freshly Squeezed (2007—2009)
 T4 Weekends (2008—2009)
 T4 Holiday Mornings (2007—2009)
 T4 Movie Specials (2006—2009)
 4Music Specials (2006—2009)
 T4 on the Bitch coverage (2006—2008)
 Gok’s Fashion Fix (2008)
 Frock Me (2008)
 The Wall (2008)
 Vanity Lair (2008)
 T4 NME Awards coverage (2008)
 V Festival coverage (2007—2008)
 The Devil Wears Primark (2008)
 Big Brother’s Big Mouth (2007)
 Fashion Rocks is Coming (2007)
 T in the Park coverage (2007)
 Get a Grip (2007)
 Popworld (2006—2007)
 Rip Curl Festival coverage (2006)
 Shoot Me (2005)

Примечания

Ссылки